Iacobeni se poate referi la: 

 Iacobeni, Botoșani, sat din județul Botoșani. 
 Iacobeni, Cluj, sat din județul Cluj 
 Iacobeni, Harghita, sat din județul Harghita 
 Iacobeni, Iași, sat din județul Iași 
 Iacobeni, Sibiu, sat din județul Sibiu, reședința comunei cu același nume
 Iacobeni, Suceava, sat din județul Suceava, reședința comunei cu același nume

Vezi și 
 Iacobești
 Iacobescu

Toponime românești